Prvenstvo BiH u rukometu za žene.

Prvenstvo 2021./22.

Pobjednice po sezonama

2001–2002 Zrinjski
2002–2003 Ljubuški HO, Ljubuški
2003–2004 Galeb, Mostar
2004–2005 Zrinjski
2005–2006 Zrinjski
2006–2007 Borac
2007–2008 Borac
2008–2009 Borac
2009–2010 Borac
2010–2011 Borac
2011–2012 Borac
2012–2013 Zrinjski
2013–2014 Mira
2014–2015 Grude
2015–2016 Grude
2016–2017 Grude
2017–2018 Grude
2018–2019 Grude
2019–2020 Grude
2020-2021 Borac

Vidi još 
Kup BiH u rukometu za žene
Prvenstvo BiH u rukometu za muškarce
Kup BiH u rukometu za muškarce

Izvori 

Prvoligaška rukometna natjecanja
Rukomet u Bosni i Hercegovini
Bosanskohercegovačka prvoligaška natjecanja